Кублук, Куйлук (XIII-XIV) — хан Ак-Орды периода междоусобной войны (1301), сын Тимур-Буки, сына Хулагу (или Кутуку), сына Орды (Орда-Ежена). После смерти Коничи при помощи Хайду и Дувы отнял власть у наследника трона Баяна, который бежал на западную окраину владений своего отца, к границам улуса Джучи, где правил Токта. Токта, подтверждая законность притязаний Баяна, выдал ему ярлык на правление в отцовском улусе и потребовал от Хайду и Дувы выдачи Кублук. После этого Баян и Кублук неоднократно вступали в поенные столкновения, которые не приносили ощутимого перевеса, Рашид ад-Дин сообщает, что «Баян 18 раз сражался с Кублуком и войском Кайду и Дувы, из них шесть раз сам лично участвовал в сражениях». В 1302 году Кублук был разбит и свергнут, Ханом Ак-Орды стал Баян. Сын Кублук Куш-Тимур при поддержке Дувы пытался продолжить дело отца, но безуспешно.

Литература 
 
 Ускенбай К., Восточный Дашт-и Кыпчак и XIII — первой трети XV ив. Из истории Ак-Орды // Вопросы истории Казахстана, ч. 3, А., 2002.

Джучиды
Ханы Белой Орды
История Казахстана